Владимир Витковский:
 Витковский, Владимир Константинович (1885—1978) — генерал-лейтенант, участник Гражданской войны.
 Витковский, Владимир Николаевич (1917—1993) — советский государственный и политический деятель, председатель Калининградского областного исполнительного комитета.